Indre By kan henvise til:

 Indre By (København) – bydel i København
 Indre By (Århus) – bydel i Aarhus
 Indre By (Flensborg) – bydel i Flensborg
 Indre By (EP) – ep af Xander

 Se også
 Indre Bykredsen – opstillingskreds i København
 Bykerne
 Gamle bykerne
 Midtby
 Bymidte